Andalucia Open 2022, właśc. AnyTech365 Andalucia Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2022 z cyklu Andalucia Open rozgrywany w dniach 28 marca–3 kwietnia 2022 roku w Marbelli na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 92 742 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Hiszpanii
Turnieje tenisowe w Hiszpanii
Marbella